Alpheios ist

 der altgriechische Name des Flusses Alfios
 in der griechischen Mythologie der Flussgott dieses Flusses, siehe Alpheios (Mythologie)
 Alpheios von Mytilene, römischer Dichter

Siehe auch:
 Alpheus